Aspen Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Aspen Park (Colorado), im Jefferson County
 Aspen Park (Maryland), im Anne Arundel County
 Aspen Park Condo, im Salt Lake County, Utah

Siehe auch:
 Aspen Beach Provincial Park, Park in Alberta, Kanada